Herman van Cappelle (inspecteur), een Nederlandse geneeskundig inspecteur
Herman van Cappelle (geoloog), een geoloog en museumdirecteur, zoon van bovengenoemde